Орешково — название населённых пунктов в России:

 Орешково — деревня в городском округе город Калуга Калужской области;
 Орешково — деревня в Лотошинском районе Московской области;
 Орешково — деревня в Луховицком районе Московской области;
 Орешково — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области;
 Орешково — деревня в Ступинском районе Московской области;
 Орешково — деревня в Ильинском районе Пермского края;
 Орешково — деревня в Михайловской волости Локнянского района Псковской области;
 Орешково — деревня в Самолуковской волости Локнянского района Псковской области;
 Орешково — деревня в Захаровском районе Рязанской области;
 Орешково — деревня в Конаковском районе Тверской области;
 Орешково — деревня в Угличском районе Ярославской области.

См. также 
 Посёлок совхоза «Орешково» — посёлок в Луховицком районе Московской области.